Га́лкина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 

 Галкина, Александра Геннадьевна (род. 1982) — российская художница.
 Галкина, Валентина Митрофановна (1927—2017) — советский и российский педагог, организатор в сфере культуры.
 Галкина, Галина Анатольевна (род. 1960) — советская и российская театральная актриса.
 
 
 Галкина, Любовь Владимировна (род. 1973) — российская спортсменка (пулевая стрельба).
 Галкина, Людмила Ивановна (род. 1972) — российская легкоатлетка.
 Галкина, Марина Владимировна (род. 1968) — советская и российская спортсменка (рогейн).
 
 Галкина, Эльвира Абрамовна (род. 1965) — российская саамская поэтесса.
 Галкина, Юлия Ивановна (род. 1984) — российская актриса.

Составные фамилии 
 Самитова-Галкина, Гульнара Искандеровна (род. 1978) — российская легкоатлетка.